Stati Uniti d'America
 Upland – città della Contea di San Bernardino, California
 Upland – città della Contea di Grant, Indiana
 Upland – villaggio della Contea di Franklin, Nebraska
 Upland – borough della Contea di Delaware, Pennsylvania